Tsaagan — род плотоядных динозавров из семейства дромеозаврид, ископаемые остатки которых найдены в формации Джадохта (Монголия) и датированы верхнемеловой эпохой ( назад).

Ископаемые остатки Tsaagan были обнаружены в 1996 году и поначалу идентифицированы как принадлежавшие велоцираптору. После рентгеновского сканирования в мае 1998 года был сделан вывод о принадлежности останков к отдельному роду. В декабре 2006 года типовой вид был описан группой учёных под руководством Марка Норелла. Название вида, Tsaagan mangas, следует рассматривать как единое целое; словосочетание переводится с монгольского как «белый монстр» (цагаан мангас), несмотря на случайную ошибку в слове цагаан.

Образец голотипа IGM 100/1015 найден недалеко от Ксанаду, провинция Умнеговь, в слоях формации Джадохта, которая датируется кампанским ярусом мелового периода. Образец состоит из хорошо сохранившегося черепа и серии из десяти шейных позвонков, а также повреждённой левой части плечевого пояса. Это единственный найденный экземпляр Tsaagan. Он принадлежал взрослой особи.

Tsaagan был дромеозавридом среднего размера. В 2010 году Грегори С. Пол оценил его длину в два метра, а вес в пятнадцать килограммов. Его череп по внешнему виду напоминает череп велоцираптора, но отличается от него многими деталями. Его вершина более крепкая и ровная; уникальные черты, полученные в результате аутапоморфии, включают в себя длинные отростки в затылочной части черепа и скуловую кость, примыкающую к чешуйчатой кости.

Tsaagan был отнесён к семейству дромеозаврид. Проведённый Нореллом и его коллегами кладистический анализ показал, что динозавр является членом подсемейства велоцирапторин. Анализ 2010 года выявил его тесное родство с линьхэраптором; впоследствии Сентер (2011) и Тёрнер с коллегами (2012) утверждали, что Linheraptor exquisitus фактически является младшим синонимом Tsaagan mangas.

Останки Tsaagan являются единственными известными образцами из области Ukhaa Tolgod, хотя другой дромеозаврид, велоцираптор, был найден в той же формации. Животными, делившими с этими дромеозавридами среду обитания, были протоцератопс, шувуйя, маленькое млекопитающее залямбдалестес, многобугорчатое млекопитающее Kryptobaatar, а также несколько ящериц и два пока не описанных вида троодонтид и дромеозаврид.

Приведённая ниже кладограмма отражает результаты анализа, проведённого в 2015 году группой палеонтологов под руководством Роберта ДеПалмы на основе данных, полученных из Theropod Working Group.

Кладограмма 2020 года.

Примечания 

Дромеозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2006 году